Шпи́ков — посёлок городского типа Тульчинского района Винницкой области.

История 
Впервые Шпиков упоминается в документах, датированных XVI веком как поселение Речи Посполитой.

В 1903 году Шпиков был местечком Брацлавского уезда Подольской губернии Российской империи, в котором насчитывалось 2387 жителей. Здесь действовали сахарный, пивоваренный, мыловаренный и кирпичный заводы, народное училище, больница, торговые лавки, две православные церкви, католическая каплица и синагога.

В ходе Великой Отечественной войны в 1941—1944 гг. Шпиков был оккупирован немецко-румынскими войсками (и включён в состав "Транснистрии").

В 1957 году в селе Шпиков действовали сахарный завод, кирпичный завод, маслозавод, средняя школа, начальная школа, две библиотеки и клуб.

В 1977 году крупнейшими предприятиями являлись сахарный завод и сепараторное отделение Тульчинского маслосырзавода.

В 1984 году здесь действовали сахарный, асфальтовый, кирпичный, деревообрабатывающий заводы, кафе, ресторан, дом быта и кинотеатр.

В январе 1989 года численность населения составляла .

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации сахарного завода.

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 3355 человек.

Транспорт 
Посёлок находится на шоссе Винница — Могилёв-Подольский (автомобильная дорога Т-0222), в 7 км от железнодорожной станции Рахны (на линии Жмеринка — Вапнярка) Юго-Западной железной дороги.

Примечания

Ссылки 
 Шпиков на сайте Верховной рады 
 Фото и самые интересные достопримечательности

Населённые пункты Тульчинского района
Посёлки городского типа Винницкой области